Mike Starr – amerikai színművész
 Mike Starr – amerikai basszusgitáros